Моріта () — японське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Акіо Моріта (1921–1999) — японський інженер, співзасновник корпорації Sony.
 Моріта Масакадзу (1972) — японський сейю і актор.
 Моріта Хіроюкі — японський кінорежисер.

Інше 
 7797 Моріта — астероїд головного поясу.